Mende kan syfta på följande:
 Mende − folkslag i Sierra Leone, Liberia och Guinea.

Geografi

Antarktis 

 Mount Mende,

Frankrike 

 Mende, Lozère, kommun, departementet Lozère i regionen Occitanien,

Ungern 

 Mende (ort), Pest, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar